Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 466 dans le monde.

 Routes fédérales 466 et 466a en Allemagne
 RS-466 au Brésil
 Autoroute A466 en France
 Route nationale 466 en France